Lehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Lehmer (1906–2007), US-amerikanische Mathematikerin

 Maximilian Lehmer (* 1946), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Lehmer-Mittel, ein verallgemeinerter Mittelwert
 Lemer